«Ковбо́й из Бру́клина» () — комедийный фильм режиссёра Ллойда Бэкона, премьера которого состоялась 9 июля 1938 года. В фильме снялся будущий президент США Рональд Рейган.

Сюжет 
Бруклинский эстрадный певец Элли Джордан и его товарищ по группе обосновались на ранчо. Там его услышал бродвейский продюсер и принял за настоящего ковбоя… Однако выясняется, что Джордан боится животных, в том числе лошадей…

В ролях 
 Дик Пауэлл — Элли Джордан
 Пэт О’Брайен — Рой Хардвик
 Присцилла Лейн — Джейн Харди
 Дик Форан — Сэм Торн
 Энн Шеридан — Максин Хардвик
 Рональд Рейган — Пет Данн

Ссылки 

 
 

Фильмы о Бруклине
Фильмы Ллойда Бэкона
Фильмы на английском языке